Okręty US Navy o nazwie USS  "Wampanoag", pochodzącej od plemienia Wampanoagów:

Pierwszy "Wampanoag" był fregatą żaglową o napędzie śrubowym, która służyła w latach 1864 - 1868 i później została przemianowana na "Florida".
Drugi "Wampanoag" (ATA-202) był pomocniczym holownikiem oceanicznym od roku 1944, a później został przekazany United States Coast Guard i przemianowany na "Comanche" (WMEC-202).
Wampanoag